Wimbledon 2018 – kwalifikacje gry podwójnej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów deblowych mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 25–27 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2018
Wimbledon – kwalifikacje gry podwójnej mężczyzn